Флаг Ичнянского района  - официальный символ Ичнянского района Черниговской области, утвержденный 26 декабря 2003 года решением сессии Ичнянского районного совета.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделенное малиновым клином от верхнего и нижнего углов у древка к центру свободного края на синюю и желтую части.

Символика 

 Малиновый цвет на флаге представляет цвет боевого вымпела Запорожских казаков.
 Синий и желтый цвета означают цвета национального флага Украины.

См. также 

 Герб Ичнянского района
 Ичнянский район

Ссылки 

 Прапор Ічнянського району на сайті «Українська геральдика»
 Символіка Ічнянського району та Ічні на порталі Ічнянщини

Источники 

    

Ичнянский район